Корытня — название населённых пунктов:

Россия 
 Корытня — деревня в Каширском районе Московской области.
 Корытня — деревня в Смоленском районе Смоленской области.
 Корытня — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.

Украина 
 Корытня — село в Монастырищенском районе Черкасской области.

См. также 
 Корытня — река в России, протекает в Плюсском районе Псковской области.
 Корытня — название двух лодок-однодеревок, соединённых вместе бок о бок.